Die FIA World Rallycross Championship 2019 war die sechste Saison der FIA World Rallycross Championship. Sie fand vom 5. April bis zum 9. November 2019 statt.

Fahrer und Teams

Kalender 
In diesem Jahr neu hinzugekommen war ein Wertungslauf in Abu Dhabi, entfallen ist der Lauf in Deutschland. Dies führte dazu, dass erstmals, seit bestehen der Meisterschaft, kein Lauf in Deutschland ausgetragen wurde.

Wertung

Fahrerwertung Supercars

Fahrerwertung RX2

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2019
Rallycross-Veranstaltung